Zohorna ist der Familienname folgender Personen:
 Hynek Zohorna (* 1990), tschechischer Eishockeyspieler
 Radim Zohorna (* 1996), tschechischer Eishockeyspieler
 Tomáš Zohorna (* 1988), tschechischer Eishockeyspieler